Lotuko peut dfésigner :
 les Lotuko, un peuple du Soudan du Sud
 le lotuko (ou otuho), une langue nilotique